3-й гренадерский Перновский короля Фридриха-Вильгельма IV полк, с 26.07.1914 — 3-й гренадерский Перновский полк — гренадерская воинская часть (полк) пехоты Русской императорской армии. В 1813—1918 годах входил в состав 1-й гренадерской дивизии.

 Старшинство — 29 июня 1710 года.
 Полковой праздник — 29 июня.
 Штаб-квартира — Москва.

История 
 16 августа 1806 — Сформирован полковником П. Н. Чоглоковым в Санкт-Петербурге из 6 рот, отчисленных от Кексгольмского мушкетерского полка, с добавлением рекрутов как Перновский мушкетерский полк трехбатальонного состава и определён в 1-ю дивизию.
 Июль 1807 — Определён в 21-ю дивизию.
 Январь 1811 — Определён во 2-ю дивизию.
 Март 1811 — Определён во 11-ю пехотную дивизию.
 22 февраля 1811 — Перновский пехотный полк.
 В Бородинском сражении Кексгольмский и Перновский полки защищали центр позиции, отражая атаки кавалерии генерала Латур-Мобура.
 22 октября 1812 — Отличился в сражении под Вязьмой. Первым с музыкой, барабанным боем и распущенными знаменами на плечах у французов ворвался в город через Верхнюю Калужскую улицу, идя в авангарде 11-й дивизии генерала Чоглокова. В награду за этот бой получил знаки на головные уборы с надписью «За отличие».
 13 апреля 1813 — За отличие в войне с французами наименован Перновским гренадерским полком и включен в состав 1-й гренадерской дивизии.
 1813—1814 — Заграничные походы:
 8 марта 1814 — Участвовал в сражении у деревни Торси-ле-Гран.
 1814 — Определён в 1-ю гренадерскую дивизию
 1818 — Перновский гренадерский Наследного Принца Прусского полк.
 1830—1831 — Польский поход:
 5 мая 1831 — Участвовал в бою у села Вроново, прикрывая артиллерию.
 28 января 1833 — Присоединена половина Луцкого гренадерского полка.
 6 мая 1840 — Гренадерский Его Величества Короля Прусского полк.
 19 марта 1857 — Перновский гренадерский Его Величества Короля Прусского полк.
 28 июня 1860 — Перновский гренадерский Короля Фридриха-Вильгельма IV полк.
 25 марта 1864 — 3-й гренадерский Перновский Короля Фридриха-Вильгельма IV полк.
 26 июля 1914 — 3-й гренадерский Перновский полк.
 Полк — участник Таневского сражения 18 — 25 июня 1915 г. Особенно отличился в бою за дер. Бобы. Потеряв около 700 человек, перновцы уничтожили 1200 германцев.

Командиры 
 26.11.1806 — 15.01.1807 — полковник Керн, Фёдор Фёдорович
 25.01.1807 — 27.06.1807 — полковник князь Хованский, Николай Николаевич
 04.12.1807 — 29.12.1809 — майор (с 12.12.1807 подполковник) Керн, Ермолай Фёдорович
 23.02.1812 — 21.09.1813 — майор (с 21.11.1812 подполковник) Лачинов, Алексей Андреевич
 21.09.1813 — 22.07.1817 — подполковник (с 15.05.1814 полковник) Жемчужников, Алексей Николаевич
 22.07.1817 — 18.10.1817 — полковник Фонвизин, Михаил Александрович
 18.10.1817 — 20.06.1818 — полковник Шипов, Сергей Павлович
 21.10.1821 — 14.04.1829 — полковник Томашевский, Алексей Михайлович
 19.06.1829 — 01.08.1836 — подполковник (с 09.10.1830 полковник) фон Клуген, Густав Густавович
 01.08.1836 — 10.01.1844 — полковник (с 08.09.1843 генерал-майор) Смиттен, Александр Евстафьевич
 18.03.1844 — 03.03.1846 — полковник (с 25.06.1845 генерал-майор) Фридрихс, Александр Карлович
 03.03.1846 — 31.12.1850 — полковник Волков, Павел Александрович
 31.12.1850 — 08.02.1860 — полковник (с 26.08.1856 генерал-майор) Шернваль, Карл Андреевич
 08.02.1860 — 30.09.1861 — полковник Свечин, Владимир Константинович
 хх.хх.хххх — хх.хх.1864 — полковник князь Кропоткин, Михаил Степанович
 хх.хх.1864 — хх.хх.1869 — полковник Меженинов, Александр Павлович
 хх.хх.1869 — 31.07.1877 — полковник Ден, Эдуард Александрович
 31.07.1877 — 09.12.1877 — полковник Белинский, Василий Иванович
 22.12.1877 — 22.06.1892 — полковник Макеев, Владимир Петрович
 02.07.1892 — 17.04.1896 — полковник Волков, Владимир Сергеевич
 25.04.1896 — 04.02.1898 — полковник Богаевский, Михаил Венедиктович
 10.03.1898 — 27.11.1899 — полковник Светозаров, Николай Иванович
 28.11.1899 — 20.09.1901 — полковник Неелов, Фёдор Васильевич
 08.10.1901 — 15.12.1904 — полковник Ганенфельдт, Михаил Павлович
 07.01.1905 — 08.07.1906 — полковник фон Гувениус, Александр Карлович
 08.07.1906 — 11.02.1908 — полковник Киселевский, Николай Михайлович
 13.02.1908 — 29.07.1909 — полковник Бутович, Василий Васильевич
 21.10.1909 — 10.07.1912 — полковник Рерберг, Фёдор Петрович
 10.07.1912 — 19.11.1914 — полковник Невражин, Георгий Николаевич
 после августовских боев командование полком принял командир бригады генерал-майор Дзичканец, Борис Алексеевич
 19.11.1914 — 11.02.1917 — полковник Осецкий, Александр Викторович
 11.02.1917 — 26.08.1917 — полковник фон Герих, Павел Карлович
 26.08.1917 — ? — полковник Мирбах

Шефы полка 
Шефы (почётные командиры) полка:
 с 24.08.1806 по «01.09.1814» — полковник (с 24.06.1808 генерал-майор, с 08.10.1813 генерал-лейтенант) Чоглоков, Павел Николаевич
 1818-28.12.1860 — король Прусский Фридрих-Вильгельм IV

Знаки отличия 
 Полковое Георгиевское знамя с надписями: «За взятие у Французов двух знамен в сражениях: при Гейльзберге 29 Мая и при Фридланде 2 Июня 1807 года» и «за взятие Карса 6 Ноября 1877 г.» с юбилейными лентами. Высочайшие грамоты от 31.10.1807 г. и 26.11.1878 г. Высочайшие приказ от 1899 г. № 111.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие», пожалованные 13.01.1813 г. за подвиги при обратном взятии штурмом г. Вязьмы 22.10.1812 г. Высочайшая грамота от 13.01.1816 г.
 Две Георгиевские трубы с надписью «За взятие Карса 6 Ноября 1877 г.», пожалованные 13.10.1878 г. Высочайшая грамота от 26.11.1878 г.

Нагрудный знак 
Утверждён 26 сентября 1910 года. Фон знака состоит из белых углов полкового знамени, на которых изображены золотом вензеля Императоров Александра I, Николая I, Александра II и Александра III. На середину знака наложена выпуклая чёрная граната с золотым рельефным вензелем Императора Петра I — основателя полка. На ней, между концами креста, поставлен чеканенный золотой вензель Императора Николая II, опирающийся на полковой знак отличия, а внизу — вензель короля Фридриха-Вильгельма IV Прусского.

Известные люди, служившие в полку 

 Аралов, Семён Иванович — начальник Регистрационного (разведывательного) управления Полевого штаба РВС.
 Амвросий (Матвеев) — иеромонах, полковой священник Перновского гренадерского полка, герой Первой мировой войны.
 Базилевич, Георгий Дмитриевич (1889—1939) — секретарь Комитета обороны при Совете Народных Комиссаров СССР.
 Богачёва, Клавдия Алексеевна (1890—1961) — гренадер, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста 4-й степени.
 Кириенко, Иван Касьянович — генерал-майор, участник первого и второго Кубанских походов.
 Рудинский, Василий Иванович (1837—1876) — российский врач, доктор медицины, автор ряда научных трудов.
 Самарин, Василий Максимович (1792—1871) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Челищев, Владимир Егорович (1819—1886) — русский генерал, Одесский комендант.

Дислокация полка 
 Штаб, 1-й, 2-й и 4-й батальоны — г. Москва, Хамовнический плац, Хамовнические казармы;
 3-й батальон — г. Москва, Шаболовка ул., д. Глушкова и Рулева;
 Офицерское собрание — г. Москва, Хамовнический плац, Хамовнические казармы.

Примечания

Литература 
 200 лет 3-го гренадерского Перновского … полка, Москва, 1910.
 Краткая история 3-го гренадерского Перновского… полка. М., 1889.
 Краткая история гренадерского… полка. [3-й гренадерский Перновский полк]. СПб., 1843.
 Ф. Ф. Наумов. Описание похода 3 Гренадерского Перновского … полка в Азиатскую Турцию во время Русско-Турецкой войны 1877-78 годов. Краеведческие записки, вып. 9, Из военной истории Орловского края. — Орел: издательство «Вешние воды», 2010. — 294 с., илл.

Ссылки 
 
 Русская императорская армия
 Подмазо А. А. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1825)»
 Полковая форма
 Полковой знак
 Рядовые 3-го Гренадерского полка (Фото)

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1710 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году